Az 1957–1958-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyvennyolcadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wiener SC csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wiener SC az 1958-59-es szezon bajnoka.
 A Wiener SC részt vett az 1959–60-as bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Admira Wien, a Kapfenberger SV és az SC Olympia 33 kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok